Ви́ктор Давы́дов:
 Давыдов, Виктор Васильевич (1918—2001) — советский хоккеист, трёхкратный чемпион СССР (1948—1950).
 Давыдов, Виктор Иосифович (1920—1952) — Герой Советского Союза.
 Давыдов, Виктор Фёдорович (1949—2005) — российский государственный деятель.